Alberto Ramírez Calvo (Lima, 3 de enero de 1940 - 1990) fue un futbolista peruano que se desempeñaba como delantero, un 10 de su época; fue el primer 'Cachito' del fútbol peruano.

Fue parte del plantel que participó en el Campeonato Sudamericano Sub-20 de 1958 y en Juegos Olímpicos de 1960.

Fue padre del actual jugador Luis Alberto Ramírez, nacido en 1984.

Trayectoria

Se inició en las menores de Alianza Lima en 1954, a mediados de 1958 debutó en el cuadro bajopontino de Sporting Cristal donde en 1961 consigue su primer título ; en 1963 regresa a Alianza Lima donde obtiene su segundo título profesional, luego jugaría por Centro Iqueño y Cienciano.

En 1968 emigró al fútbol boliviano por recomendación del arquero Párraga jugando en Mariscal Santa Cruz; en 1970 jugó en el cuadro loretano de Deportivo Aviación de Iquitos y luego en el recién ascendido Atlético Torino.

Culminó su carrera en el Cía Industrial Textil S.A (Citsa) en 1972.

Fallece en los 90s por complicaciones cardíacas.

Clubes

Palmarés

Campeonatos nacionales

Referencias 

Nacidos en Lima
Futbolistas de Perú
Futbolistas del Club Sporting Cristal en los años 1950
Futbolistas del Club Sporting Cristal en los años 1960
Futbolistas del Club Alianza Lima
Futbolistas del Club Centro Iqueño
Futbolistas del Club Always Ready